Генрих Теодор Бёлль (, 21 декабря 1917, Кёльн — 16 июля 1985, Лангенбройх) — немецкий писатель, переводчик и сценарист. Лауреат Нобелевской премии по литературе (1972). Почётный гражданин Кёльна (1983).

Биография 
Генрих Бёлль родился 21 декабря 1917 года в Кёльне, в многодетной католической семье краснодеревщика Виктора Бёлля и Мари Бёлль (Херманн). С 1924 по 1928 год учился в католической школе, затем продолжил обучение в кёльнской гимназии кайзера Вильгельма. После окончания средней школы в Кёльне Бёлль, писавший стихи и рассказы с раннего детства, оказался одним из немногих учеников в классе, которые не вступили в гитлерюгенд. По окончании классической гимназии (1936) работал учеником продавца в букинистическом магазине. Через год после окончания школы его отправили на работу в трудовом лагере Имперской службы труда.

Летом 1939 года Бёлль поступил в Кёльнский университет, но уже осенью его призвали в вермахт. Во время Второй мировой войны в 1939—1945 годах пехотинцем воевал во Франции, участвовал в боях на территории Украины. Четыре раза был ранен, несколько раз симулировал болезни, пытаясь уклониться от военной службы. В 1942 году Бёлль женился на Анне Мари Чех, родившей им двух сыновей. В апреле 1945 года Бёлль попал в плен американцам, несколько месяцев провёл в лагере для военнопленных на юге Франции.

После плена, вернувшись в Кёльн, он продолжил учёбу в Кёльнском университете, изучал там филологию, затем работал столяром в мастерской отца, в городском бюро демографической статистики.

Печататься Бёлль начал в 1947 году. Первые произведения — повесть «Поезд приходит вовремя» (1949), сборник рассказов «Путник, придёшь когда в Спа…» (1950) и роман «Где ты был, Адам?» (1951, русский перевод 1962).

В 1950 году Бёлль стал членом «Группы 47». В 1952 году в программной статье «Признание литературы руин», своеобразном манифесте этого литературного объединения, Бёлль призвал к созданию «нового» немецкого языка — простого и правдивого, связанного с конкретной действительностью. В соответствии с провозглашёнными принципами ранние рассказы Бёлля отличаются стилистической простотой, они наполнены жизненной конкретностью. Сборники рассказов Бёлля «Не только к Рождеству» (1952), «Молчание доктора Мурке» (1958), «Город привычных лиц» (1959), «Когда началась война» (1961), «Когда кончилась война» (1962) нашли отклик и у читателей, и у критики. В 1951 году писатель получил премию «Группы 47» за рассказ «Чёрная овца» о молодом человеке, не желающем жить по законам своей семьи (эта тема позже станет одной из ведущих в творчестве Бёлля). От рассказов с незамысловатыми сюжетами Бёлль постепенно перешёл к более объёмным произведениям: в 1953 году опубликовал повесть «И не сказал ни единого слова», год спустя — роман «Дом без хозяина». Они написаны о недавно пережитом, в них узнавались реалии первых, трудных послевоенных лет Германии, затрагивались проблемы социальных и моральных последствий войны. В повести «Хлеб ранних лет» (1955, русский перевод — 1958) Бёлль не только описывает трудную, нищенскую жизнь первых послевоенных лет, но и создаёт сложный, многогранный психологический портрет молодого немца. Славу одного из ведущих прозаиков ФРГ принёс Бёллю роман «Бильярд в половине десятого» (1959). Заметным явлением в германской литературе стало следующее большое произведение Бёлля — «Глазами клоуна» (1963). В этом романе Бёлль критикует церковь как институт и служителей церкви за отчуждение от забот простых людей и сотрудничество с нацизмом.

Вместе с женой Бёлль переводил на немецкий язык американских писателей — Бернарда Маламуда и Джерома Сэлинджера.

В 1967 году Бёлль получил престижную немецкую премию Георга Бюхнера. В 1971 году Бёлль был избран президентом немецкого ПЕН-клуба, а затем возглавил и международный ПЕН-клуб. Этот пост он занимал до 1974 года.

В 1969 году на телевидении состоялась премьера снятого Генрихом Бёллем документального фильма «Писатель и его город: Достоевский и Петербург». В 1967 году Бёлль побывал в Москве, Тбилиси и Ленинграде, где собирал материал для него. Ещё одна поездка состоялась через год, в 1968 году, но только в Ленинград.

Генрих Бёль был (тринадцать раз: 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1956; 1965; 1966; 1968; 1969; 1970; 1971; 1972) выдвинут на Нобелевскую премию по литературе. В 1972 году стал третьим из немецких писателей после Германа Гессе и Нелли Закс, удостоенным Нобелевской премии после Второй мировой войны. Во многом на решение Нобелевского комитета повлиял выход нового романа писателя «Групповой портрет с дамой» (1971), в котором писатель попытался создать грандиозную панораму истории Германии XX века. «Это возрождение, — сказал в своей речи представитель Шведской академии Карл Рагнар Гиров, — сопоставимо с воскресением восставшей из пепла культуры, которая, казалось, была обречена на полную гибель и, тем не менее, к нашей общей радости и пользе, дала новые побеги». 

Генрих Бёлль пытался выступать в печати с требованием провести расследование гибели членов РАФ. Его повесть «Потерянная честь Катарины Блюм, или Как возникает насилие и к чему оно может привести» (1974) была написана Бёллем под впечатлениями от нападок на писателя в западногерманской печати, которая окрестила его «вдохновителем» террористов. Центральная проблема «Потерянной чести Катарины Блюм», как и проблема всех поздних произведений Бёлля, — вторжение государства и прессы в личную жизнь простого человека. Об опасности надзора государства за своими гражданами и «насилии сенсационных заголовков» рассказывают и последние произведения Бёлля — «Заботливая осада» (1979) и «Образ, Бонн, боннский» (1981). В 1979 году опубликован роман «Под конвоем заботы» (Fürsorgliche Belagerung), написанный ещё в 1972 году, когда пресса была переполнена материалами о террористической группе «Фракция Красной армии» Баадера и Майнхоф. В романе описываются разрушительные социальные последствия, возникающие из-за необходимости усиливать меры безопасности во время массового насилия.

В 1981 году вышел роман «Что станется с мальчиком, или Какое-нибудь дело по книжной части» () — воспоминания о ранней юности в Кёльне.

Бёлль был первым и, пожалуй, самым популярным в СССР западногерманским писателем молодого послевоенного поколения, книги которого были изданы в переводе на русский. С 1952 по 1973 год на русском языке было опубликовано более 80 рассказов, повестей, романов и статей писателя, причём его книги выходили намного большими тиражами, чем на родине, в ФРГ. В Советском Союзе было распродано несколько миллионов экземпляров его произведений.

Писатель неоднократно бывал в СССР (1962, 1965, 1966, 1970, 1972, 1975, 1979, по словам М.Н.Задорнова, встречался в Риге с Николаем Задорновым), однако был известен и как критик советского режима. Принимал у себя А. Солженицына и Льва Копелева, изгнанных из СССР. В предшествующий период Бёлль нелегально вывозил рукописи Солженицына на Запад, где они были опубликованы. В результате произведения Бёлля были запрещены к публикации в Советском Союзе. Запрет был снят лишь в середине 1980-х годов с началом Перестройки.

Писатель много путешествовал; посетил Польшу, Швецию, Грецию, Израиль, Эквадор; многократно бывал во Франции, в Англии и особенно в Ирландии, где жил в собственном доме.

Произведения Генриха Бёлля переведены на 48 языков мира.

Скончался Генрих Бёлль в 1985 году в возрасте 67 лет, находясь под Бонном, в гостях у одного из своих сыновей. Похоронен 19 июля 1985 года в Борнхайме-Мертене рядом с Кёльном при большом скоплении народа, с участием коллег-писателей и политических деятелей.

Память 
 В 1987 году в Кёльне был создан Фонд Генриха Бёлля — неправительственная организация, тесно взаимодействующая с партией зелёных (его отделения существуют во многих странах, в том числе и в России). Фонд поддерживает проекты в сфере развития гражданского общества, экологии, прав человека.
 к 100-летию со дня рождения известного немецкого писателя Генриха Бёлля 8 декабря 2017 года в русском доме науки и культуры в Берлине была прочитана лекция о немецком писателе-антифашисте Генрихе Бёлле. Мероприятие прошло в рамках цикла лекций по истории, литературе и живописи, организованных историком и филологом Галиной Мартьяновой совместно с немецким клубом «Диалог».

Библиография

Сочинения 

 Kreuz ohne Liebe. 1946/47 (Крест без любви; 2002; рус. пер. 2004)
 Aus der «Vorzeit». 1947
 Die Botschaft. 1947 (Весть; 1957)
 Der Mann mit den Messern. 1948 (Человек с ножами; 1957)
 So ein Rummel. 1948
 Das Vermächtnis. Entstanden 1948/49; Druck 1981
 Der Zug war pünktlich. 1949 (Поезд прибыл по расписанию; 1971)
 Mein teures Bein. 1950 (Моя дорогая нога; 1952)
 Wanderer, kommst du nach Spa…. 1950 (Путник, когда ты придёшь в Спа…; 1957)
 Die schwarzen Schafe. 1951 (Паршивые овцы; 1964)
 Der Engel schwieg. Entstanden 1949-51; Druck 1992 (Ангел молчал, рус. пер. 2001)
 Wo warst du, Adam? 1951 (Где ты был, Адам?; 1963)
 Nicht nur zur Weihnachtszeit. 1952 (Не только под Рождество; 1959)
 Die Waage der Baleks. 1952 (Весы Балеков; 1956)
 Abenteuer eines Brotbeutels. 1953 (История одного солдатского мешка; 1957)
 Die Postkarte. 1953 (Почтовая открытка; 1956)
 Und sagte kein einziges Wort. 1953 (И не сказал ни единого слова; 1957)
 Haus ohne Hüter. 1954 (Дом без хозяина; 1960)
 Das Brot der frühen Jahre. 1955 (Хлеб ранних лет; 1958)
 Der Lacher. 1955 (Поставщик смеха; 1957)
 Zum Tee bei Dr. Borsig. 1955 (На чашке чая у доктора Борзига; 1968)
 Wie in schlechten Romanen. 1956 (Как в плохих романах; 1962)
 Irisches Tagebuch. 1957 (Ирландский дневник; 1963)
 Die Spurlosen. 1957 (Неуловимые; 1968)
 Doktor Murkes gesammeltes Schweigen. 1955 (Молчание доктора Мурке; 1956)
 Billard um halb zehn. 1959 (Бильярд в половине десятого; 1961)
 Ein Schluck Erde. 1962
 Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral. 1963 (Анекдот об упадке морали тружеников)
 Ansichten eines Clowns. 1963 (Глазами клоуна; 1964)
 Entfernung von der Truppe. 1964 (Самовольная отлучка; 1965)
 Ende einer Dienstfahrt. 1966 (Чем кончилась одна командировка; 1966)
 Gruppenbild mit Dame. 1971 (Групповой портрет с дамой; 1973)
 Die verlorene Ehre der Katharina Blum. 1974 (Потерянная честь Катарины Блюм)
 Berichte zur Gesinnungslage der Nation. 1975
 Fürsorgliche Belagerung. 1979 (1972) (Под конвоем заботы)
 Was soll aus dem Jungen bloß werden? 1981
 Vermintes Gelände. 1982 (Заминированная территория)
 Die Verwundung. Frühe Erzählungen; Druck 1983 (Ранение)
 Bild-Bonn-Boenisch (1981). «Образ, Бонн, боннский» (1984)
 Frauen vor Flusslandschaft. 1985 (Женщины у берега Рейна)
 Der blasse Hund. Frühe Erzählungen; Druck 1995

Собрание сочинений на русском языке 
 Генрих Бёлль. Собрание сочинений в пяти томах: Пер. с нем.; Редкол.: А. В. Карельский и др. [Сост. и вступ. ст., с. 5-28, И. М. Фрадкина; Коммент. Г. Ю. Бергельсона] — : Художественная литература, 1989—1996. — ISBN 5-280-00825-7
 Т. 1: Романы. Повесть. Рассказы. Эссе, 1946—1954. — 1989. — 703 с., портр.; 200 000 экз. — ISBN 5-280-00824-9
 Т. 2: Роман. Повести. Путевой дневник. Радиопьесы. Рассказы. Эссе, 1954—1958 / [Коммент. М. Л. Рудницкого]. — 1990. — 719 с.; 200 000 экз. — ISBN 5-280-01217-3
 Т. 3: Романы. Повесть. Радиопьесы. Рассказы. Эссе. Речи. Интервью; 1959—1964. / [Коммент. Г. Шевченко]. — 1996. — 718 с.; 25 000 экз. — ISBN 5-280-01218-1
 Т. 4: Повесть. Роман. Рассказы. Эссе. Речи. Лекции. Интервью; 1964—1971. / [Коммент. В. Белоусовой, А. Карельского и М. Рудницкого]. — 1996. — 783 с.; 20 000 экз. — ISBN 5-280-01219-X
 Т. 5: Повесть. Роман. Рассказы. Эссе. Речи. Интервью; 1971—1985. / [Сост. И. Фрадкина; Коммент. М. Зоркой]. — 1996. — 703 с.; 20 000 экз. — ISBN 5-280-01220-3

Интересные факты 
 В 1985 году вышел ранее неизвестный роман писателя — «Солдатское наследство» (), повествующий о кровавых событиях, происходивших во время войны в районе Атлантики и Восточного фронта, который был написан в 1947 году, однако публиковался впервые.
 В начале 1990-х годов на чердаке дома Бёлля были найдены рукописи, в которых содержался текст самого первого романа писателя — «Ангел молчал». Этот роман после создания был самим автором, обременённым семьёй и нуждающимся в деньгах, «разобран» на множество отдельных рассказов ради получения большего гонорара. Опубликован в 1992 (рус. пер. 2001).
 В 1948 году Генрих Бёлль написал повесть «Завет», рукопись претерпела сложные приключения, считалась пропавшей, была случайно обнаружена спустя более тридцати лет и опубликована в 1982 году.

Примечания

Литература 
 Peter Bruhn / Henry Glade, Heinrich Böll in der Sowjetunion (Генрих Бёлль в Советском Союзе 1952—1979: Очерк рецепции Бёлля в СССР и Библиография русских изданий сочинений его и публикаций о нём), Berlin, 1980. ISBN 3-503-01617-1
 Рожновский С.В., Генрих Бёлль, : Высшая школа, 1965;
 Мотылёва Т., Зарубежный роман сегодня, , 1966;
 Орлова P., Копелев Л., Писатель и совесть, «Новый мир», 1967, № 12;
 Роднянская И., Мир Генриха Бёлля, «Вопросы литературы», 1966, № 10;
 Der Schriftsteller H. Böll. Ein biographisch-bibliographischer Abriss, 4. Aufl., Köln — B., [1965];
 In Sachen Böll, Köln — B., 1968.

Ссылки 

 Генрих Бёлль. Европейская библиотека (The European Library).
 Генрих Бёлль . Библиотека Конгресса США.
 Генрих Бёлль в Британской библиотеке.
 Генрих Бёлль. Российская государственная библиотека .
 Генрих Бёлль в «Журнальном зале» 
 
 
 «Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия»: Бёлль Генрих 
 Электронная библиотека МСА: Бёлль Генрих 

Писатели Германии XX века
Немецкие писатели XX века
Лауреаты Нобелевской премии из Германии
Участники Второй мировой войны
Президенты Международного ПЕН-клуба
Похороненные в Северном Рейне-Вестфалии
Члены Немецкой академии языка и поэзии
Члены Баварской академии изящных искусств
Лауреаты Немецкой премии критиков по литературе
Президенты ПЕН-центра Германии